Tallet 3 har flere betydninger:
3´er året tre AD.

3, Three, Tre eller Thr3e kan også henvise til:
 3 f.Kr. før Kristus.

Musik 
 3 (band fra 1980'erne) – rock band fra 80'erne med Keith Emerson, Robert Berry og Carl Palmer
 3 (band) – eksperimenterende progressivt band med base i Woodstock, New York
 Three – post hardcore band ved Dischord Records
 "3 (sang)" – en sang fra 2009 af Britney Spears
 "3 (Disturbed sang)" – en sang fra 2011 af Disturbed
 BK3 eller 3 eller Three
 #3, pseudonym for den amerikanske musiker Chris Fehn når han optræder med Slipknot
 3, aka Rosario Badalamenti, se Mediterranean scene
 3 (album) – album fra metalbandet Soulfly
 III (album) – album fra folktronic-bandet Sorten Muld
 3 (The Purple Album) – album af den danske soul-popgruppe Lukas Graham

Film 
 Three (film fra 1965), en jugoslavisk film af Aleksandar Petrović
 Three (film fra 1969), en film med Charlotte Rampling og Sam Waterston
 3 (film fra 1971), en norsk film af Nicole Macé
 Three (film fra 2002), en samling af asiatiske gyserfilm
 Survival Island eller Three, en film fra 2006 med Billy Zane og Kelly Brook
 Thr3e (film), en film fra 2006 baseret på en roman
 Three – Love, Lies and Betrayal, en film fra 2009 med Aashish Chaudhary, Nausheen Ali Sardar & Akshay Kapoor
 Three (film fra 2010), a en tysk film (også kendt som 3)
 3 (film fra 2012), en tamilsk film med Dhanush and Amala Paul

Se også 
 Yogh eller Ȝ, et bokstav som andvendes på Middelengelsk og Middelskotsk
 3 (teleselskab) – et international teleselskab ejer af Hutchison Whampoa
 3 (tal)
 03 (flertydig)
 Number Three (flertydig)
 III (flertydig)
 Third (flertydig)
 Ze (Kyrillisk) eller З, et bokstav der andvendes i de kyrrilliske alfabet